

Населені пункти та їхні частини

 Феліксувка — село в гміні Адамув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Феліксувка — село в гміні Собкув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Феліксувка — частина села Кендзьоркі в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Феліксувка — частина села Тур у гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства

Примітки